Аривара-но Юкихира (在原 行平?;  — ) — видный государственный деятель японского императорского двора и  периода Хэйан.

Юкихира был старшим братом знаменитого поэта Аривара-но Нарихира и сам славился своей учёностью и талантами. Исполнял при дворе самые различные должности. Был губернатором провинций Харима, Бидзэн, Синано и Биттю. Служил советником, министром земледелия, инспектором провинций Муцу и Дэва. В 884—887 годах занимал пост Мимбукё — глава налогового ведомства. Ему также принадлежит честь создания частного университета семьи Аривара — Сёгакуин, в котором обучались дети семейств, близких к императорскому. При императоре Монтоку за какие-то провинности был сослан на побережье Сума (близ современного города Осака). Это его изгнание стало темой легенд и послужило основой для нескольких пьес театра но (самая известная из которых — «Мацукадзэ»).

Как поэт отличился в организованным им самом древнем из ныне известных поэтических турниров, вошедших в историю под названием «Поэтическое состязание в доме Мимбукё» («Мимбукёкэ-утаавасэ»). Его стихи вошли во многие классические антологии, включая «Кокинсю» и «Хякунин иссю». В «Кокинсю» четыре его песни. Вот одна из них:

962
Песня была послана другу, служившему при дворе,
когда Юкихира уехал в Сума, в край Цу, после
какого-то происшествия в правление Государя Тамуры

 Если спросят тебя,
что делаю я в этом мире, —
 отвечай, что в Сума,
орошая рукав слезами
соль из водорослей добываю…

 (Перевод А. Долина)

Родословная 

Юкихира
Государственные деятели Японии
Японские поэты
Персоналии периода Хэйан